Чемпіонат Польщі з футболу 1991  — проводився у 1990—1991 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Заглембє» (Любін).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати 

(тп) – технічна поразка

Перехідні матчі 
 «Заглембє» (Сосновець) — «Ягеллонія» (Білосток) 2:0 та 0:2
 «Сталь» (Мелець) — «Мєдзь» (Легниця) 1:3 та 3:0

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

1991
Польща
Польща
1990 у польському спорті
1991 у польському спорті